Бездеж — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бездеж — агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области.

Россия 
 Бездеж — деревня в Новоржевском районе Псковской области.